Brünen ist der Familienname folgender Personen: 

 Eberhard Brünen (1906–1980), deutscher Politiker 
 Herta Brünen-Niederhellmann (1906–1981), deutsche Politikerin (SPD, SAPD), Verbandsfunktionärin und Widerstandskämpferin

Brünen steht für: 

 Brünen (Hamminkeln), ein Ortsteil der Stadt Hamminkeln im Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen